Wakīl bezeichnet

 Wakīl, im arabisch-indopersischen Raum einen Gesandten, Bevollmächtigten, Agenten oder Diplomaten

Wakil ist ein Namensteil folgender Personen:

 Idris Abdul Wakil (1925–2000), tansanischer Politiker
 Mohammad Abdul Wakil (* 1945), afghanischer Diplomat und Politiker